Синнуве Ли (;  — ) — норвежская конькобежка, призёр чемпионатов мира и чемпионатов Норвегии по конькобежному спорту.

Рекорды мира

Рекорды Норвегии

Ссылки 
 Synnøve Lie at SkateResults.com
 Synnøve Lie.
 Historical World Records.
 National Championships results.

Конькобежцы Норвегии